Występy Silesii Miechowice w krajowych rozgrywkach ligowych

Poziomy rozgrywkowe

Sezon 2022/2023

Kadra

Klasa okręgowa - Grupa śląska I (Bytom-Zabrze) 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela 
Stan po rundzie jesiennej

Sezon 2021/2022

Kadra

Klasa okręgowa - Grupa śląska I (Bytom-Zabrze) 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2020/2021

Kadra

Klasa okręgowa - Grupa śląska I (Bytom-Zabrze) 
(szósty poziom rozgrywkowy)

I faza - podgrupa Bytom

I runda

II runda

Tabela

Bilans (I faza)

II faza - grupa mistrzowska (I i II runda)

Tabela

Bilans (II faza)

Najlepsi strzelcy

Sezon 2019/2020

Kadra

Klasa okręgowa - Grupa śląska I (Bytom-Zabrze)Z powodu pandemii COVID-19 rozegrano tylko rundę jesienną 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2018/2019

Kadra

Klasa okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2017/2018

Kadra

Klasa okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2016/2017

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2015/2016

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2014/2015

Kadra

Klasa okręgowa - Liga Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2013/2014

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2012/2013

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2011/2012

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2010/2011

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2009/2010

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2008/2009

Kadra

Liga okręgowa - Grupa Katowice IV 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2007/2008

Kadra

Klasa A - Bytom 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2006/2007

Kadra

Klasa A - Bytom 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2005/2006

Kadra

Klasa A - Bytom 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2004/2005

Kadra

Klasa A - Bytom 
(szósty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2003/2004

Kadra

Klasa B - Bytom, grupa I 
(siódmy poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2002/2003

Kadra 
Wykaz niekompletny i bez oznaczeń jesień-wiosna

Klasa B - Bytom, grupa I 
(siódmy poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Najlepsi strzelcy

Sezon 2001/2002 
W lipcu 2001 roku klub zmienił nazwę na Górnik i jednocześnie nie zgłosił drużyny seniorów do rozgrywek ligowych w sezonie 2001/2002.

Sezon 2000/2001

Kadra 
Wykaz niekompletny i bez oznaczeń jesień-wiosna

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1999/2000

Kadra 
Wykaz niekompletny i bez kompletnych oznaczeń jesień-wiosna

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1998/1999

Kadra 
Wykaz niekompletny i bez oznaczeń jesień-wiosna

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1997/1998

Kadra 
Wykaz niekompletny i bez kompletnych oznaczeń jesień-wiosna

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1996/1997

Kadra 
Wykaz niekompletny i bez oznaczeń jesień-wiosna

IV liga śląska 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1995/1996

Kadra

IV liga śląska 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1994/1995

Kadra 
Wykaz niekompletny i bez oznaczeń jesień-wiosna

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1993/1994

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1992/1993

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

W końcowej tabeli Silesia zajęła 3. miejsce.

Rywale: AKS Chorzowianka Chorzów, Bobrek-Karb Bytom, Gazobudowa Zabrze, Gwarek Tarnowskie Góry, LZS Gierałtowice, ŁKS Łagiewniki, Olimpia Piekary Śląskie, Orzeł Nakło Śląskie, Pogoń Zabrze, Polonia II Bytom, Przyszłość Ciochowice, Rozbark II Bytom, Ruch II Radzionków, Siemianowiczanka,  Zamkowiec Toszek

Sezon 1991/1992

Liga okręgowa - Katowice, grupa IV 
(piąty poziom rozgrywkowy)

W końcowej tabeli Silesia zajęła ? miejsce.

Rywale: Gazobudowa Zabrze, Gwarek Tarnowskie Góry, ŁKS Łagiewniki, Olimpia Piekary Śląskie, Orzeł Nakło Śląskie, Pogoń Zabrze, Polonia II Bytom, Przyszłość Ciochowice, Rozbark II Bytom, Ruch II Radzionków, Siemianowiczanka, Slavia Ruda Śląska, Sośnica Gliwice, Sparta Zabrze, Zamkowiec Toszek

Sezon 1990/1991

Liga okręgowa A, grupa II 
(piąty poziom rozgrywkowy)

W końcowej tabeli Silesia zajęła 8. miejsce.

Rywale: GKS II Katowice, Górnik Bukowno, Górnik Jaworzno, Górnik Libiąż, Gwarek Tarnowskie Góry, Naprzód Świętochłowice, Olimpia Piekary Śląskie, RKS Grodziec, Rozwój Katowice, Słowian Katowice, Szczakowianka Jaworzno, Warta Zawiercie, Wawel Wirek, Zgoda Bielszowice

Sezon 1989/1990

Klasa terenowa 
(szósty poziom rozgrywkowy)

W końcowej tabeli Silesia zajęła 2. miejsce za Słowianem Katowice. Obydwa zespoły awansowały do ligi okręgowej.

Rywale: ŁKS Łagiewniki, Naprzód Janów, Orzeł Biały Brzeziny Śląskie, Podlesianka Katowice, Pogoń Nowy Bytom, Polonia II Bytom, Przyszłość Ciochowice, Rozbark II Bytom, Ruch II Chorzów, Siemianowiczanka, Słowian Katowice, Sparta II Zabrze, Stal Zabrze, Szombierki II Bytom, Zamet Strzybnica

Sezon 1988/1989

Klasa terenowa 
(piąty poziom rozgrywkowy)

W końcowej tabeli Silesia zajęła 5. miejsce.

Rywale: GKS II Katowice, Gwarek Ornontowice, MCKS II Czeladź, Olimpia II Piekary Śląskie, Orzeł Biały Brzeziny Śląskie, Polonia II Bytom, Przyszłość Ciochowice, Rozbark II Bytom, Szombierki II Bytom, Zagłębie II Sosnowiec, Zamet Strzybnica, Stal Zabrze, ZTS II Łabędy

Sezony 1967/1968 - 1987/1988 
Brak danych.

Sezon 1966/1967

Liga okręgowa (IV liga) - Katowice, grupa A 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1965/1966

Liga okręgowa - Grupa I - Katowice, grupa A 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1964/1965

Liga okręgowa - Grupa I - Katowice, grupa A 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1963/1964

Klasa A - Katowice, grupa I (Bytom) 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1962/1963

Liga okręgowa - Grupa I - Katowice, grupa A 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1961/1962

Liga okręgowa - Grupa I - Katowice, grupa A 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1960/1961

Liga okręgowa - Katowice, grupa 2 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela

Bilans

Sezon 1960

Liga okręgowa - Katowice, grupa 1 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

I runda

II runda

Tabela

Bilans

Liga okręgowa - Katowice, grupa 2 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

I runda

II runda

Tabela

Bilans

Sezon 1959

Liga okręgowa - Katowice, grupa 1 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

I runda

II runda

Tabela

Bilans

Sezon 1958

Liga okręgowa - Katowice, grupa 1 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

I runda

II runda

Tabela

Bilans

Sezon 1957

Liga okręgowa - Katowice, grupa 1 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

I runda

II runda

Tabela

Bilans

Sezon 1956

Klasa A - Katowice, grupa I (Bytom) 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1955

III liga, grupa I (Stalinogrodzka) 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

I runda

II runda

Tabela

Bilans

Sezon 1954

Klasa A - Katowice, grupa I (Bytom) 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1953

Klasa A - Katowice, grupa I (Bytom) 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1952

Klasa A - Katowice, grupa I (Bytom) 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Drużyny: Stal Bobrek (awans), Budowlani Bobrek, Górnik Kop. Marchlewski Bytom, Pionier Bytom, Górnik Miechowice, Kop. Pstrowski Biskupice, Górnik (Szombierki) II Bytom, Stal (ŁKS) Łagiewniki, Ogniwo (Polonia) II Bytom

Sezon 1951

Klasa A - Katowice, grupa III (Bytom) 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1949/1950

Klasa A - Opole (Zabrze), grupa II 
(trzeci poziom rozgrywkowy)

Tabela

Sezon 1948/1949

Klasa B - Opole (Zabrze), grupa I 
(czwarty poziom rozgrywkowy)

Drużyny: Górnik Miechowice (awans), Kopalnia Bytom, Górnik Rokitnica, Górnik II Miechowice, Tęcza Wielowieś, Chemik Zabrze, ZZK Bytom, Rodło Górniki

Przypisy 

Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej